Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Benton (Benton County) :
 Comté de Benton, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 Comté de Benton, situé dans l'État de l'Indiana ;
 Comté de Benton, situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Benton, situé dans l'État du Minnesota ;
 Comté de Benton, situé dans l'État du Mississippi ;
 Comté de Benton, situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Benton, situé dans l'État de l'Oregon ;
 Comté de Benton, situé dans l'État du Tennessee ;
 Comté de Benton, situé dans l'État de Washington.